Csernus Mariann (1928) színművész
 Csernus Mariann (1973) ápoló